Sól (gromada w powiecie biłgorajskim)
 Sól (gromada w powiecie żywieckim)